Детройт Тайгерс ( «Детройтские Тигры») — профессиональный бейсбольный клуб, выступающий в Главной лиге бейсбола. Команда была основана в 1894 году. Клуб базируется в городе Детройт, Мичиган. С 2000 года выступает на стадионе Комерика Парк.

Названия 
 Detroit Tigers (1901—наст.вр.)

Статистика

Ссылки 

 Официальный сайт команды 

Клубы МЛБ
Детройт Тайгерс
Тайгерс